Roëll ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Moritz von Roëll (1713–1797), preußischer Generalmajor
 Friedrich Alexander von Roëll (1676–1745), preußischer Generalleutnant
 Hermann Alexander Roëll (1653–1718), niederländischer reformierter Theologe und Philosoph
 Wichart von Roëll (* 1937), deutscher Schauspieler

Roëll bezeichnet:

 Roëll (Adelsgeschlecht), ein aus Westfalen stammendes Adelsgeschlecht